.

Varianti
Maschili: Vatrislav
Femminili: Vatroslava

Origine
Deriva dal termina croato vatra, "fuoco", combinato con la radice slava slav, "gloria"; quest'ultima è molto diffusa nell'onomastica slava, e si ritrova ad esempio anche nei nomi Borislav, Boleslao, Ladislao, Mstislav, Rostislav, Tomislao e via dicendo.

Persone

Vatroslav Jagić, slavista austro-ungarico
Vatroslav Mimica, regista croato

Note 

Prenomi di origine slava